Le Suchet kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Le Suchet, Jura-Nord vaudois, Vaud, 
 Le Suchet, Aigle, Vaud,